Кильмансегг — немецкий, изначально шлезвиг-гольштейнский (голштинский), затем ганноверский, австрийский и общенемецкий графский род, из которого происходят (в хронологическом порядке):
 Кильман фон Кильмансегг, Иоганн Адольф (нем.; 1612—1676) — канцлер герцогства Шлезвиг-Гольштейн, основатель рода. 
 Кильман фон Кильмансегг, Фридрих Кристиан (нем.; 1639—1714) — шлезвиг-гольштейнский политик и дипломат, участник многочисленных интриг, сын предудыщего.
 Кильмансегг, Иоганн Адольф (нем.; 1668—1717) — ганноверский и де-факто британский обер-шталмейстер, по политическим причинам покинувший Шлезвиг-Гольштейн, сын предыдущего.
 Кильмансегг, София Шарлотта фон (урождённая фон Платен; 1675—1725) — внебрачная дочь ганноверского курфюрста Эрнста Августа, сводная сестра короля Великобритании Георга I, в правление которого жила в Лондоне и носила британский титул графини Дарлингтон (и ряд других), супруга предыдущего. 
 Кильмансегг, Георг Людвик фон (нем.; 1705—1785) — ганноверский генерал от инфантерии, сын предыдущей.
 Кильмансегге, Карл Рудольф Август фон (1731—1810) — ганноверский министр и писатель, сын предыдущего.
 Кильмансегг, Фридрих фон (1728) (нем.; 1728—1800) — ганноверский юрист, генерал-лейтенант, брат предыдущего.
 Кильмансегг, Людвиг фон (1765—1850) — ганноверский генерал-майор и обер-шталмейстер, сын предыдущего.
 Кильмансегг, Фридрих фон (1768—1851) — ганноверский генерал от инфантерии, младший брат предыдущего.
 Кильмансегг, Фердинанд фон (1777—1856) — ганноверский генерал от кавалерии и военный министр, младший брат предыдущих.
 Кильмансегг, Людвик Фридрих (нем.; 1798—1873) — ганноверский и прусский офицер и политик, сын Людвига фон Кильмансегга.
 Кильмансегг, Эдуард фон (нем.; 1804—1879) — премьер-министр Ганновера, младший брат предыдущего.
 Кильмансегг, Эрих фон (1847—1923) — министр-президент Австрии в составе Австро-Венгрии, сын предыдущего.
 Кильмансегг, Йохан Адольф фон (нем.; 1906—2006) — офицер вермахта и генерал Бундесвера.
 Кильмансегг, Петер фон (нем.; род. 1937) — немецкий политолог.
 И другие лица  (См. :de:Kielmannsegg).